Fusaro ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Fusaro (* 1989), schottischer Rugbyspieler 
 Diego Fusaro (* 1983), italienischer Philosoph, Autor und Übersetzer
 Jean Fusaro (* 1925), französischer Maler 
 Piero Fusaro (* 1952), italienischer Manager
 Roberto Fusaro (* 1968), italienischer Ruderer
 Veronica Fusaro (* 1997), Schweizer Sängerin und Songwriterin

Siehe auch:
 Lago Fusaro, See bei Bacoli